Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2011 rassemble 18 équipes qui s'affrontent pour accéder à la division Élite du baseball français. 

Dunkerque, finaliste en 2010, échoue une nouvelle fois en finale face aux Chevaliers de Beaucaire.

Déroulement 
Les équipes sont réparties en 3 poules géographiques de 6 équipes (A, B et C). Chaque équipe affronte les autres de sa poule en matchs aller-retour (programme double, c'est-à-dire 2 confrontations par journée). 

Les 2 premiers de chaque poule sont répartis en une poule unique de Play-Off pour l'accession à l'Élite (future Division 1). Chaque équipe rencontre les autres en programme double, à l'issue duquel seuls les deux premiers sont qualifiés pour la finale. Le vainqueur accède à la première division et le perdant à un barrage de montée contre l'avant-dernier de D1. 

Il n'y a pas de descente programmée en 2011.

Les clubs de l'édition 2011 
Pessac, promu en Élite, laisse sa place à la réserve du Stade Toulousain Baseball, championne de Nationale 2 2010. À la suite du non-engagement des Cabs des Andelys et du finaliste de la Nationale 2 ne souhaitant pas monter (Vauréal), ce sont les Dragons de Villefontaine (demi-finaliste contre Toulouse) qui sont promus pour la saison 2011.

Voici les clubs participants à l'édition 2011:

 Poule C

Saison régulière 
Sous réserve de modification.
(les équipes qui jouent à domicile sont nommées en premier).

Matchs de poule

Poule A

Poule B

Poule C

Classements

Play-off

Équipes 
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour une poule unique. Les deux premiers de cette poule sont qualifiés pour la finale du championnat.

Matchs 

Les équipes classées 4 à 6 sont promues en Ligue 2 2012.

Finale 
La finale se joue au meilleur des 3 rencontres les  et  sur terrain neutre. Le vainqueur est champion et monte en Élite. Le finaliste joue un barrage de montée contre le  d'Élite.

Voici les joueurs récompensés à l'issue de la finale:
 Meilleur Lanceur: Giovanni Ouin (Beaucaire)
 Meilleur Frappeur: Cyrpien Bernard (Beaucaire)
 MVP : Xavier Almela (Beaucaire)

Coupe de la Ligue 
Les équipes classées 3 et 4 de chaque poule sont reversés dans une poule unique (les 5 et 6 vont directement en N1 2012). Les trois premiers de cette nouvelle poule se disputent deux places en Ligue 2 lors d'une triangulaire. Tous les autres vont en N1 2012.

À la suite du non-engagement de Grenoble et Nice, la Coupe de la Ligue est annulée par décision du Comité Directeur de la Fédération en , les formules sportives étant à nouveau amenées à changer en 2012.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS
 Pierrotbaseball Résultats du baseball français

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
Baseball M2